Un dynaste peut faire référence à :
 Dynaste, un petit souverain régnant sous la dépendance d'un souverain plus puissant. 
 Dynaste est un des noms vernaculaires attribués à la sous-famille des scarabées rhinocéros, souvent de grande taille, et dont le mâle porte de longues cornes formant une pince puissante.
 Dynastes est un genre particulier de cette sous-famille des dynastes.

Voir aussi